Snelling se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Roy R. Snelling
 Lilian Snelling